Valerij Michajlovitj Zelepukin, ryska: Валерий Михайлович Зелепукин, född 17 september 1968, är en rysk före detta ishockeytränare och professionell ishockeyforward som tillbringade tio säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna New Jersey Devils, Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers och Chicago Blackhawks. Han producerade 294 poäng (117 mål och 177 assists) samt drog på sig 527 utvisningsminuter på 595 grundspelsmatcher. Zelepukin spelade även för Chimik Voskresensk och HK CSKA Moskva i sovjetiska mästerskapsserien, Ak Bars Kazan, SKA Sankt Petersburg och Chimik Mytisjtji i Ryska superligan och Utica Devils och Norfolk Admirals i American Hockey League (AHL).

Han draftades av New Jersey Devils i sjunde rundan i 1990 års draft som 221:a spelare totalt, som han vann Stanley Cup med för säsongen 1994–1995.

Efter den aktiva spelarkarriären har han varit sportchef och tränare för Metallurg Novokuznetsk och general manager för Severstal Tjerepovets.

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Valeri Zelepukin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Valeri Zelepukin hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1968
Levande personer
Sovjetiska ishockeyspelare
Sovjetiska idrottare
Spelare i Chimik Voskresensk
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare valda i NHL Entry Draft 1990
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Utica Devils
Ryska ishockeyspelare
Ryska idrottare under 1900-talet
Stanley Cup-mästare 1995
Spelare i Edmonton Oilers
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1998
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1998 från Ryssland
Olympiska silvermedaljörer 1998
Ryska olympiska silvermedaljörer
Spelare i Philadelphia Flyers
Ryska idrottare under 2000-talet
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i Ak Bars Kazan
Spelare i SKA Sankt Petersburg
Spelare i Atlant Mytisjtji
Ryska ishockeytränare
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft